Оле́г Сы́рги (, род. 9 июля 1987, Красноярск) — молдавский тяжелоатлет, трёхкратный чемпион Европы в весовой категории до 56 кг.

Спортивная карьера

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте IWF

Тяжелоатлеты Молдавии
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике